As eleições autárquicas de 2009 serviram para eleger os membros dos órgãos do poder local no Concelho de Coimbra.

Carlos Encarnação, presidente da câmara desde 2001 pela coligação entre PSD, CDS e PPM, voltou a ser eleito e a renovar a maioria absoluta, obtendo 41,6% dos votos e 6 vereadores.

O Partido Socialista, que apresentou Álvaro Maia Seco como seu candidato, apesar de ter tido uma ligeira subida nos votos, ficou-se pelos 34,6% dos votos e 4 vereadores.

A Coligação Democrática Unitária ficou-se pelos 10% dos votos, mantendo o seu vereador.

Por fim, quer o Bloco de Esquerda, quer a lista independente de Pina Prata, não conseguiram eleger nenhum vereador.

Resultados Oficiais 
Os resultados para os órgãos do poder local no concelho de Coimbra foram os seguintes:

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia

Resultados por Freguesia

Câmara Municipal

Assembleia Municipal

Juntas de Freguesia 

C
Autarquicas 2009